ösvény kitaposott gyalogút
 Ösvény a Mistral együttes albuma